Die Case Swedish Open 2011 fanden vom 1. bis 6. Februar 2011 in Linköping, Schweden statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und mit 60.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie International 50.

Titelverteidiger war Nick Matthew. Im Endspiel setzte sich auch in diesem Jahr Matthew gegen Peter Barker mit 11:7, 11:6 und 11:5 durch. Dies war sein dritter Turniersieg bei den Swedish Open.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Rasmus Hult einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2010/11
2011